Павел Полуэктов:
 Полуэктов, Павел Андреевич (род. 1992) — казахстанский и российский хоккеист.
 Полуэктов, Павел Петрович (1949—2015) — советский и российский физик, доктор наук, профессор.